ERBB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 255 амінокислот, а молекулярна маса — 137 910.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів, активаторів, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Тирозинкіназні рецептори
CD-антигени